Elenco dei duchi di Savoia dal 1416, anno di ottenimento del titolo da parte di Amedeo VIII, fino al 1713, quando Vittorio Amedeo II entrò in possesso della corona di Sicilia.
A seguire sono elencati i duchi titolari fino al 1946, anno della decadenza dell'ultimo re d'Italia Umberto II, deposto a seguito del referendum popolare che istituì la repubblica (2 giugno 1946).

Duchi di Savoia

Savoia

Duchi titolari
Vittorio Amedeo II e i suoi successori continuarono a portare il titolo di Duca di Savoia, connesso agli altri titoli, anche dopo che la Savoia stessa fu ceduta alla Francia di Napoleone III da Vittorio Emanuele II nel 1860. Il Ducato comunque rimase formalmente in piedi fino alla Fusione perfetta del 1847, voluta da Carlo Alberto.

Savoia

Savoia-Carignano

Note

Voci correlate 
 Consorti dei sovrani di Savoia
 Casa Savoia
 Contea di Savoia
 Ducato di Savoia
 Tavole genealogiche di Casa Savoia

Altri progetti 

 
Savoia, Duchi di
Casa Savoia